Firefox может означать:
 Mozilla Firefox — браузер, разрабатываемый компанией Mozilla Corporation. Вышел в 2004 году.
 Firefox OS — операционная система, предназначенная для смартфонов и планшетных компьютеров, разрабатываемая компанией Mozilla Corporation.
 Firefox AK — сценическое имя шведской певицы Андреа Келлерман (Andrea Kellerman, род. 25 октября 1979 года, имя при рождении Andrea Sparding).
 Firefox Sync — расширение для Firefox и Seamonkey.

См. также 
 «Огненный лис» — американский боевик 1982 года, экранизация одноимённого произведения Крейга Томаса
 Малая панда по‐китайски иногда называется «огненная лиса» ()
 Огненный лис (игра)